W Polsce
 Kotłówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Kotłówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Kotłówka – część wsi Sopieszyno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Kotłówka – część wsi Laliki w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka
 Kotłówka – gromada w powiecie garwolińskim

Zobacz też 
 Kotłowo, Kotłów, Kotły